De benamingen Haagse Conventie, Conventie van Den Haag of Verdrag van 's-Gravenhage, verwijzen naar internationale verdragen op het gebied van oorlog en vrede en van het internationaal privaatrecht, afgesloten in Den Haag. Deze Nederlandse stad speelt al lange tijd een belangrijke rol in dit internationale overleg.

Historische verdragen naar aanleiding van concrete conflicten 

 Verdrag van 8 april 1603 tussen graaf Enno III van Oost Friesland en de stad Emden.
 Verdrag van 2 maart 1703 tussen prinsbisdom Münster, de Engelse koningin en de Staten-Generaal van de Nederlanden. Militair subsidieverdrag voor Munsterse troepencontingent tijdens de Spaanse Successieoorlog.
 Verdrag van 4 januari 1717 : Triple Alliantie tussen de noordelijke Republiek, Engeland en Frankrijk. Hierin garandeert men elkaars grondgebied te respecteren, en wordt verzekerd de Vrede van Utrecht te handhaven.
 Conventie van Den Haag van 27 juli 1790 : keizer Leopold II, Pruisen, Groot-Brittannië en de Verenigde Provinciën leggen de voorwaarden vast voor het herstel van het keizerlijk gezag in de Verenigde Nederlandse Staten 
 Verdrag van Den Haag van 16 mei 1795 tussen de Franse Republiek en de Bataafse Republiek.

Algemene verdragen met betrekking tot internationaal humanitair recht 

 Verdragen in het kader van de eerste internationale vredesconferentie te ’s-Gravenhage van 1899 (drie verdragen en drie protocollen in totaal).
Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen (1899)
Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land (1899)
 Verdragen in het kader van de tweede internationale vredesconferentie te ’s-Gravenhage van 1907 (dertien verdragen en één protocol in totaal).
Verdrag nopens de beperking van het gebruik van wapengeweld bij het innen van schulden uit overeenkomst
 Cultuurgoederenverdrag (Haagse Conventie van 1954), van 14 mei 1954, inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict.

Conventies in het kader van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht 

 Verdrag van 17 juli 1905 betreffende de burgerlijke rechtsvordering.
 Verdrag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering.
 Verdrag van 15 juli 1955 inzake internationale koopovereenkomsten van roerende lichamelijke goederen.
 Verdrag van 5 oktober 1961, betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming van minderjarigen.
 Verdrag van 5 oktober 1961 inzake de wetsconflicten betreffende vorm van testamentaire beschikkingen.
 Verdrag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van de vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten (het Apostilleverdrag).
 Verdrag van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in handelszaken.
 Verdrag van 18 maart 1970 inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken.
 Verdrag van 1 juni 1970 inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed.
 Verdrag van 14 maart 1978 inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken.
 Verdrag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen.
 Verdrag van 25 oktober 1980 inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen.
 Verdrag van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie.
 Verdrag van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen.
 Verdrag van 5 juli 2006 inzake effecten die bij een intermediair worden aangehouden.

In Beneluxverband 

 Verdrag van 18 februari 1950 tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht.
 Verdrag van 23 oktober 1957 regelende de verlichting en de bebakening van de Westerschelde en haar mondingen.
 Benelux-verdrag van 1 december 2006 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

Andere 
 Internationaal opiumverdrag van 23 januari 1912. 
 Verdrag van 6 november 1925 betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid.
 Verdrag van 12 april 1930 nopens zekere vragen betreffende wetsconflicten inzake nationaliteit.
 Internationaal sanitair verdrag voor de luchtvaart, van 12 april 1933.
 Verdrag van 16 december 1970 ter bestrijding van het kapen van luchtvaartuigen.

Externe link 
 Haagse Conventies Internationaal Privaatrecht

 Conventie